Алан Ланкастер (; 7 февраля 1949, Пекхэм, Лондон, Англия — 26 сентября 2021, Сидней, Австралия) — британский рок-музыкант, бас-гитарист, певец и автор песен, наибольшую известность получивший как участник (и один из основателей) рок-группы Status Quo. В 1999 году Ланкастер выпустил сольный альбом Life After Quo.

Биография 
В 1962 году Алан Ланкастер вместе со школьным другом Фрэнсисом Росси вошли в школьный оркестр — в основном, чтобы получить повод пропускать уроки. Вскоре дуэт организовал бит-группу: Фрэнсис — гитара, вокал, Алан — бас-гитара, вокал. Ансамбль, куда входили также органист и ударник, год репетировал в спальне Алана, после чего дал свой первый концерт в местном спортклубе. Вскоре к ним присоединился Джон Коглан: так началась история Status Quo. Ланкастер выпустил с группой 17 альбомов, 4 из которых возглавили британские чарты. Последний раз в составе группы он выступил 13 июля 1985 года на концерте Live Aid.

Вскоре после этого отношения Ланкастера с Росси ухудшились: последний начал самостоятельно записывать альбом Status Quo, причём, без ведома остальных музыкантов и Phonogram Records, с помощью тогдашнего менеджера воспользовался авансом, предназначавшимся для всей группы. Ланкастера в составе группы заменил Джон Эдвардс, после чего начались юридические склоки, завершившиеся в январе 1987 года, когда дело было улажено вне суда. Ланкастер, согласившийся передать свои права на название группы преемнику, к этому времени уже жил в Сиднее, Австралия. Здесь Ланкастер вошёл в состав группы The Party Boys, которая выпустила хит-альбом и сингл «He’s Gonna Step On You Again», возглавивший местный хит-парад.

В 1988 году Алан Ланкастер образовал The Bombers, в состав которой вошёл и Джон Коглан, ударник первого состава Status Quo. The Bombers сопровождали Cheap Trick (1988), Alice Cooper (1990) и Skid Row (1990) в ходе их австралийских гастролей; группа подписала американский контракт с A&M Records и получила самый большой контракт, когда-либо выдававшийся австралийскому коллективу в США, но осталась ни с чем после того, как A&M была продана Phonogram.

После распада The Bombers Ланкастер вместе с Джоном Брюстером (из The Angels) собрал ансамбль The Lancaster Brewster Band, затем — Alan Lancaster’s Bombers, группу, которая выпустила EP и провела гастроли по странам Скандинавии, но распалась в 1995 году. Ланкастер написал основную музыкальную тему к фильму «Indecent Obsession» и спродюсировал альбом пианиста классической школы Роджера Вудварда (Roger Woodward), который в Австралии получил статус платинового.

В марте 2010 года Ланкастер и Росси встретились в Сиднее. Это послужило причиной возобновления разговоров о возможном возрождении классического состава Status Quo.

В 2013—2014 годах Алан принял участие в воссоединениях оригинального состава Status Quo.

Скончался утром 26 сентября 2021 года в своём доме в Сиднее в окружении семьи. Друг Ланкастера рассказал, что музыкант страдал от рассеянного склероза.

Дискография

Status Quo 

 Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo (1968)
 Spare Parts (1969)
 Ma Kelly's Greasy Spoon (1970)
 Dog of Two Head (1971)
 Piledriver (1972), UK #5
 Hello! (1973), UK #1
 Quo (1974), UK #2
 On the Level (1975), UK #1
 Blue for You (1976), UK #1

 Live (1977), UK #3
 Rockin’ All Over the World (1977), UK #5
 If You Can’t Stand the Heat (1978), UK #3
 Whatever You Want (1979), UK #3
 Just Supposin''  (1980), UK #4
 Never Too Late (1981), UK #2
 1+9+8+2 (1982), UK #1
 Back to Back (1983), UK #9

The Party Boys 
 «He’s Gonna Step On You Again» (7", 12", CBS Records Australia, 1987)
 The Party Boys (LP, Epic 1987)

Alan Lancaster (сольно) 
 Life After Quo (Eagle Rock Records, 1999)

Примечания

Ссылки 

Рок-музыканты Великобритании
Рок-музыканты Австралии
Бас-гитаристы Великобритании
Бас-гитаристы Австралии
Музыканты Status Quo
Умершие от рассеянного склероза